Heart of Stone (cuore di pietra in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Heart of Stone – film del 1950 diretto da Paul Verhoeven

Musica 
 Heart of Stone – singolo dei Rolling Stones del 1964
 Heart of Stone – singolo dei Kenny del 1973
 Heart of Stone – singolo di Suzi Quatro del 1982
 Heart of Stone – singolo dei Bucks Fizz del 1988
 Heart of Stone – album di Cher del 1989
 Heart of Stone – singolo di Taylor Dayne del 1990
 Heart of Stone – singolo di David A. Stewart del 1994
 Heart of Stone – album di Chris Knight del 2008

Televisione 
 Heart of Stone – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Heart of Stone – episodio della serie C'era una volta nel Paese delle Meraviglie
 Heart of Stone – episodio della serie animata Mysticons

Pagine correlate 
Cuore di pietra
Hearts of Stone